Överby kan syfta på:

Sverige 
 Överby – en del av en tätort i Uddevalla kommun, se Lanesund och Överby
 Överby, Forsa – en by i Forsa socken, Hälsingland
Överby, Norrtälje kommun - en småort i Norrtälje kommun
 Överby, Strömstads kommun – ett område i Strömstads kommun med en station längs Bohusbanan
 Överby, Trollhättan – en stadsdel i Trollhättan
 Överby, Värmdö kommun – en småort i Värmdö kommun
 Överby gård − en tidigare bondgård i Sollentuna kommun
 Överby kvarn − en väderkvarn i Sollentuna kommun

Finland 
 Överby, Bjärnå kommun – en by i Bjärnå kommun, Västra Finlands län, finska :fi:Ylönkylä
 Överby gård, Bjärnå – en by i Bjärnå, Finland, finska Yliskylä
 Överby lantbruksskola – en tidigare lantbruksskola i Esbo stad 
 Överby, Kyrkslätt – en by i Kyrkslätts kommun, Nyland 
 Överby, Nedervetil – en by i Nedervetil i Kronoby kommun, Österbotten
 Överby, Vittisbofjärd – en by i Vittisbofjärd
 Överby, Sastmola – en by i Sastmola
 Överby, Jomala – en by i Jomala kommun, Åland 
 Överby, Eckerö, en by i Eckerö kommun, Åland